Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 25-ös, továbbá -ös, , 25A, 25Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 25-ös busz (Budapest)
 25-ös busz (Budapest, 1929–2008)megszűnt
 25A busz (Budapest, 1946–1948)megszűnt
 25Y busz (Budapest, 1962–1966)megszűnt
 25Y busz (Budapest, 1967–1972)megszűnt
 -ös busz (Budapest)megszűnt
  busz (Budapest)megszűnt

 25-ös busz (Debrecen)
 25Y busz (Debrecen)

 25-ös busz (Dunaújváros)

 25-ös busz (Győr)

 25-ös busz (Kaposvár)

 25-ös busz (Kecskemét)

 25-ös busz (Nyíregyháza)

 25-ös busz (Pécs)
 25A busz (Pécs)

 25-ös busz (Salgótarján)megszűnt
 25A busz (Salgótarján)megszűnt

 25-ös busz (Sopron)megszűnt

 25-ös busz (Székesfehérvár)

 25-ös busz (Szombathely, –2012)megszűnt
 25-ös busz (Szombathely)

 25-ös busz (Tatabánya)
 25Y busz (Tatabánya)megszűnt

 25-ös busz (Veszprém)